

Cinema 
 Hustle (filme de 1975), com Burt Reynolds
 The Hustle, filme de 2019 com Anne Hathaway
 Hustle (filme de 2022), com Adam Sandler

Música 
 Hustle (canção), de Pink

Televisão 
 Hustle (série de televisão), com Adrian Lester
 Hustle (telefilme), de Peter Bogdanovich

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão